Амір Абедзаде — іранський футболіст
 Ахмад Реза Абедзаде — іранський футболіст